Mittlerer Westen, Mittelwesten oder ähnlich heißen folgende geografische Objekte:

 Mittlerer Westen, eine Region der Vereinigten Staaten
 Mid West (Western Australia), eine der neun Regionen in Western Australia, Australien
 Entwicklungsregion Mittelwest (Nepal), ehemalige Entwicklungsregion in Nepal
 Midwest (Wyoming), Gemeinde in Wyoming, USA
 Mid-West Region (Irland), NUTS:IE023
 Mid-Western Region (Nigeria)
 Região Centro-Oeste (Region Mittelwesten), statistisch-geographische Großregion Brasiliens

Siehe auch:

 Midwest Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin
 Midwest Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Midwest Engine Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 Mitte-West, Ortschaft von Wolfsburg